Matius ist der Familienname folgender Personen:

 Gaius Matius († nach 44 v. Chr.), Freund Gaius Iulius Caesars sowie Marcus Tullius Ciceros
 Gnaeus Matius, römischer Dichter